FFK est un sigle de trois lettres pouvant se référer à :
 Fredrikstad FK ;
 Football Federation of Kosovo (en français, Fédération du Kosovo de football) ;
 Fédération française de karaté et disciplines associées.